BZS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Washington Buzzards Pt S (Stati Uniti)